Ким Нотт (Кнотт; ; род. 1955) — британский религиовед, профессор религиоведения Ланкастерского университета (с 2012 года), до этого преподавала в Лидском университете (1982—2012); автор популярной монографии Hinduism: A Very Short Introduction, переведённой и изданной на русском, немецком, испанском, итальянском, румынском, польском, болгарском, иврите и тамильском языках.

Член Совета управляющих ИНФОРМ.

Область научных интересов: миграция и религия; религиозность и светскость в современном западном обществе; религии азиатских общин в Великобритании; современные индуистские  движения (в частности, Международное общество сознания Кришны).

Избранная библиография

Монографии

Статьи и главы в книгах

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Религиоведы Великобритании
Преподаватели Лидсского университета
Доктора философии
Исследователи Международного общества сознания Кришны